Spectra kan syfta på:
 Ett varumärke för polyetenfibrer, se Spectra (textilvarumärke)
 En kör, se Spectra Gospel
 Ett amerikanskt företag ägt av Comcast Spectacor, se Spectra (företag)
 Ett cykelmärke som ingår i Cycleurope, se Spectra (cykelmärke)

Se även 
 Spektrum (olika betydelser)